Пьер Юиг (Pierre Huyghe; род. 11 сентября 1962 в Париже, живет и работает в Париже и Нью-Йорке) — современный французский художник.

Образование 

 Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris, 1982-85

Награды 
 2005: Art Awards 2005 Beaux-Arts Magazine
 2002: Hugo Boss Prize, 2002
 2001: Special Award, Jury of the Venice Biennial
 1999—2000: DAAD, Artist in residency, Berlin

Творчество 
В 2001 Пьер Юиг представлял Францию на Венецианской биеннале и получил специальный приз «за умение исследовать восприятие зрителя в области проекции видео и цифровых технологий в целом, сталкивая зрителя с темами продолжительности, соучастия и движения в пространстве». Его интерактивная инсталляция занимала весь павильон и пользовалась большим успехом у публики. Обладатель Hugo Boss Prise-2002 «за достижения в современном искусстве». Пьер Юиг изучает пространство реальности и вымышленного, создавая область для интерпретации, репрезентации и трансформации. Его творческие работы включают фильмы, объекты, постановочные события (такие, например, как праздники, кукольные спектакли), в которых он изучает конструирование и трансляцию опыта. Хотя финальная работа часто принимает форму проекции, интерес Юига лежит в первую очередь в создании самих ситуаций.

Персональные выставки 
 2006 «Celebration Park», Tate Modern, Лондон
 2005 Streamside Day, Moderna Museet, Стокгольм
 2005 Voyage dans les Alpes, for Magasin’s Website by Claude Closky, Magasin, Centre National d’Art Contemporain, Гренобль
 2005 Streamside Day, Irish Museum of Modern Art, Дублин
 2004 Working Title, (Huyghe + Corbusier: The Carpenter Center Project), Carpenter Center, Harvard University, Cambridge,Massachusetts
 2004 Streamside Day, Galerie Marian Goodman, Париж
 2004 Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino
 2004 The Third Memory, One Million Kingdoms, Les Grandes Ensembles, Modern Art Museum of Fort Worth, Техас
 2003 Streamside Day Follies, Dia Center for the Arts, Нью-Йорк
 2003 Streamside Day Celebration, in conjunction with Dia Center for the Arts, Fishkill, Нью-Йорк
 2003 The Third Memory, University of Virginia Art Museum, Charlottesville, Вирджиния
 2003 Les Grandes Ensembles, Prix Hugo Boss 2002 Exhibition, Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк
 2002 A Smile without A Cat: A Celebration of Annlee’s Vanishing, в сотрудничестве с Pareno, Арт-Базель, Майями, Флорида
 2002 "L’expedition scintillante: A musical, Кунстхаус Брегенц, Брегенц, Австрия
 2001 Le Château de Turing, французский павильон, Венецианская Биеннале, Венеция
 2001 Interludes, Stedelijk Van Abbemuseum, Эйндховен
 2001 Even More Real Than You, Marian Goodman Gallery, Нью-Йорк
 2000 Tramway, Глазго
 2000 Musée d’Art Contemporain, Монреаль
 2000 Kunstverein Hamburg, Гамбург
 2000 Galerie Shipper & Krome, Берлин
 2000 The Third Memory, Musée National d’Art Moderne, Центр Жоржа Помпиду, Париж
 2000 Two Minutes Out of Time, Galerie Marian Goodman, Париж
 2000 Museum of Contemporary Art, Чикаго
 2000 The Third Memory, Renaissance Society, Чикаго
 2000 Kunsthalle Zürich, Цюрих
 1999 Museu de arte Contemporânea de Serralves, Порту
 1999 Some Negociations, Kunstverein München, Мюнхен
 1999 Santa Monica Museum of Art, Санта Моника
 1999 L’ellipse, Index, the Swedish Contemporary Art Foundation, Стокгольм
 1999 Motion Study, a choreography, INOVA, Institute of Visual Arts, Милуоки
 1999 Le procès du temps libre, Wiener Secession, Вена
 1999 Aarhus Kunstmuseum, Орхус
 1998 ARC, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Париж
 1997 Storystellers, Le Consortium, Дижон
 1996 Extended Holidays, FRAC Centre, Collège Marcel Duchamp, Шатору
 1996 Dubbing, Galerie Roger Pailhas, Париж
 1996 Daily, Forde, L’usine, Женева
 1995 Casting, Galleria Fac-Simile, Милан
 1995 L’usage de l’interprète, FRAC Languedoc Roussillon, Монпелье

Работы 
 A Forest of Lines, 2008, Инсталляция для Биеннале в Сиднее, Сидней
 Pierre Huyghe «Celebration Park», 2006. Видео о выставке.
 «A Journey That Wasn’t», PBS, 2005, фильм, 21 минута 41 секунда
 «This Is Not a Time for Dreaming», 2004, кукольный спектакль, фильм, 24 минуты
 «Streamside Day», 2003, фильм и видео, 26 минут
 «L’expedition scintillante, Act 2», 2002
 «A Smile Without a Cat», 2002. Фейерверк, Майами-Бич, Флорида.
 «Les Grands Ensembles», 2001 (видео, 7,5 минут)
 One Million Kingdoms, 2001 (видео, 7 минут). Эпизод из серии анимационных фильмов, в которых японский персонаж манги, девушка AnnLee, помещена в различные ситуации. В данном видео она помещена в лунный ландшафт, на котором горы, кратеры и гребни и возникают и исчезают в соответствии с интонациями голоса, звучащего за кадром. Голос оцифрован из записи Нейла Армстронга. История первой высадки на Луне в 1969 переплетена с фрагментами романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли» 1864 г.
 «Two Minutes out of Time», 2000 (видео, 4 минуты)
 «Atari Light», 1999 (интерактивная инсталляция)
 The Third Memory, 1999. Это двухканальное видео впервые было показано в Центре Жоржа Помпиду в Париже. В качестве отправной точки используется фильм Сидни Люмета 1975 г. «Собачий полдень» (Dog Day Afternoon) с Аль Пачино в роли грабителя банка Джона Войтовича. Видео Юига реконструирует фильм, позволяя Войтовичу самому рассказать историю ограбления. Юиг помещает рядом воспоминания Войтовича и фрагменты из фильма, демонстрируя, что память Войтовича изменена фильмом о его жизни.
 «No Ghost Just a Shell» (в сотрудничестве с Philippe Parreno), 1999—2003
 «Timekeeper», 1999
 «Blanche Neige Lucie», 1997 (фильм)
 «Rue Longvic», 1994/1999
 «Chantier Barbs Rochechouart», 1994/1996
 «Remake» видео, 100 минут, 1994-95
 «La Toison d’or», 1993/1999, событие

Примечания

Ссылки 
 Сайт художника 
 Статья в «Коммерсанте» о вручении Пьеру Юигу премии Hugo Boss Prise-2002
 Интервью с художником 
 Информация о выставке «Celebration Park» на сайте Tate Modern
 Лекция Ирины Кулик в Музее «Гараж». Уолтер де Мария — Пьер Юиг. Искусство в зазорах
 Бурханова А. Б. Конструирование Музея Искусства Будущего через опыт «зрителя будущего»: мысленный эксперимент после выставки «I L YA» Пьера Уига . // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 7. / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2017. С. 711—719. ISSN 2312—2129. http://dx.doi.org/10.18688/aa177-10-73

Современные художники Франции